Эре:

 Эре — разменная монета в Дании, Норвегии и Швеции, равная 1/100 кроны.

Персоналии
 Эре, Роберт Бриско (1846—1928) — английский священник и филателист.
 Эре, Эммануэль — французский архитектор, работавший в XVIII веке.